Dominick Elwes (Billing Hall, Northamptonshire, 1931 – Chelsea, 1975), pintor de retrats anglès 
 Gervase Elwes (Billing Hall, Regne Unit, 1866 – 1921), tenor anglès